(1939-2011), photographe britannique ;
 Robert Whitaker (1952-), journaliste et écrivain américain ;
 Robert Whitaker (1983-), cavalier de saut d'obstacles britannique.